Sha Gojyo es uno de los protagonistas del manga/anime Saiyuki. De ojos y cabello rojos, ragos que lo marcan como un "niño tabú", fruto prohibido de la relación entre un youkai y un humano, debido a esto Gojyo ha sufrido el desprecio de los humanos desde su infancia.

Vivía junto a su hermanastro mayor Sha Jien y a su madrastra quien se dedicaba a maltratarlo culpándolo de ser fruto de la infidelidad de su esposo con una humana. El día en que su madrastra estaba definitivamente dispuesta a acabar con la vida del, en ese entonces, pequeño Gojyo, aparece Sha Jien para salvar su vida asesinando a su propia madre, desde aquel día no volvió a saber nada de él, hasta que su viaje al Oeste, al reino de Tenjikukoku junto a sus camaradas Genjo Sanzo, Son Goku y Cho Hakkai lo hizo reencontarse con su hermanastro quién, con el nombre de Dokugakuji, se convertiría en su adversario a la hora de pelear...

Gojyo es una persona feliz, emocional y fuerte, pero como todo ser vivo tiene sus defectos: Fuma, bebe, busca peleas, le gustan las apuestas y sobre todo las mujeres.

Su relación con el resto del grupo no pasa desapercibida: Con Hakkai son grandes amigos desde hace ya tres años, con Goku mantiene una relación del hermano mayor y burlón mientras que con Sanzo... Gojyo no lo respeta en lo absoluto, y cada vez que puede le hace enfadar.

Datos generales 

Nombre: Sha Gojyo

Voz Japonesa: Hirata Hiroaki

Edad: 22 años

Peso: 75 kg

Altura: 184 cm

Color de ojos: Rojos

Color de cabello: Rojo

Signo: Escorpión

Raza: Semi-youkai (mitad humano y mitad youkai)

Fecha de nacimiento: 9 de noviembre

Arma: Jakujou o Chijiriki (un bastón con dos hojas afiladas a cada extremo, una tiene la forma de una media luna y está unida a una cadena)

Personajes de Saiyuki

en:Sha Gojyo (Saiyuki)